Seznam polkov z zaporedno številko 67.

Seznam 
 Pehotni
 67. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 67. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 67. pehotni polk (Wehrmacht)
 67. strelski polk (ZSSR)
 67. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 67. grenadirski polk (Wehrmacht)
 67. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 67. oklepni polk (ZDA)
 67. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 67. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 67. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi